Salihiye steht für

 Salihiye, einen Stadtteil von Damaskus
 Qal'at es-Salihiye, der arabische Name von Dura Europos
 Tell eṣ-Ṣaliḥiyeh, einen antiken Siedlungshügel bei Damaskus

Siehe auch
 Salihiyya, ein Sufi-Orden